Technetiumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Technetium und Sauerstoff:

Technetium(IV)-oxid, TcO2
Technetium(VI)-oxid, TcO3
Technetium(VII)-oxid, Tc2O7